(englisch) steht für:

 Reel, schottisch-irischer Volkstanz
 The Reel, Jazzalbum des Chad Taylor Trios (2022)
 Filmreel, eine einzelne Rolle Filmmaterial eines Filmwerks; siehe Akt (Film)
 Showreel, eine Zusammenstellung von Arbeitsproben von Musikern oder Schauspielern; siehe Demoaufnahme
 Reel, Kurzvideo bei Instagram

Siehe auch:
 Riel
 Riehl
 Real